Ikkattoq bezeichnet:
 Ikkattoq (Bucht, Kangaatsiaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Ikkattoq (Bucht, Ikeq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikkattoq (Bucht, bei Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikkattoq (Bucht, Qaqortoq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Ikkattoq (Sund), Sund im Distrikt Nuuk, Grönland